|-
| 186201 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186202 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186203 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186204 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186205 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186206 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186207 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186208 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186209 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186210 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186211 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186212 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186213 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186214 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186215 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186216 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186217 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186218 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186219 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186220 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186221 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186222 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186223 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186224 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186225 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186226 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186227 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186228 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186229 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186230 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186231 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186232 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186233 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186234 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186235 - ||  || 13 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186236 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186237 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186238 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186239 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186240 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186241 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186242 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186243 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186244 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186245 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186246 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186247 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186248 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186249 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186250 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186251 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186252 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186253 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186254 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186255 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186256 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186257 - ||  || 23 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 186258 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186259 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186260 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186261 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186262 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186263 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186264 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186265 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186266 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186267 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186268 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186269 - ||  || 19 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186270 - ||  || 22 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186271 - ||  || 20 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186272 - ||  || 17 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 186273 - ||  || 19 decembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 186274 - ||  || 3 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 186275 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186276 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186277 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186278 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186279 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186280 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186281 - ||  || 15 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 186282 - ||  || 11 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186283 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186284 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186285 - ||  || 13 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186286 - ||  || 14 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186287 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186288 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186289 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186290 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186291 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186292 - ||  || 7 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 186293 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 186294 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186295 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186296 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186297 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186298 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186299 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 186300 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-